«1939 Канариас» () — испанский баскетбольный клуб из города Сан-Кристобаль-де-ла-Лагуна, так же известный под спонсорским названием «Леново Тенерифе». Домашней ареной является Сантьяго Мартин. В настоящее время выступает в высшем испанском дивизионе Лиге ACB.

История выступлений

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Баскетбольные клубы Испании
Баскетбол на Канарских островах
Сан-Кристобаль-де-ла-Лагуна